(2002)
  (2008)
  (2014)
 Tifón Kammuri (2019)